Бла́нтер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Блантер, Борис Михайлович (творческий псевдоним Борин; 1923—1984) — русский писатель.
 Блантер, Владимир Матвеевич (писал под псевдонимами Владимир Полынин и Владимир Долинин; 1925—1990) — советский журналист, писатель и популяризатор науки.
 Блантер, Матвей Исаакович (1903—1990) — советский композитор.
 
 Блантер, Соломон Григорьевич (1909—1979) — профессор Московского института нефтехимической и газовой промышленности.
 Блантер, Тамара Павловна (род. 1927) — советский переводчик.
 Блантер, Ярослав Михайлович (род. 1967) — российский и нидерландский учёный в области металловедения и физики конденсированного состояния.